Primož Kopač (ur. 25 listopada 1970 w Žiri) – jugosłowiański i słoweński skoczek narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville, reprezentant klubu Alpina Žiri.

Podczas konkursu indywidualnego na skoczni normalnej zajął 26. miejsce po skokach na 82 i 79 metrów. W konkursie drużynowym wraz z Matjažem Zupanem, Franci Petkiem i Samo Gostišą zajął szóstą pozycję.

Najwyższe miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Kopač zajął 3 grudnia 1989 w Thunder Bay, gdzie był 25.

Ostatni występ na międzynarodowej arenie zaliczył 11 grudnia 1994 w konkursie Pucharu Świata na normalnej skoczni w Planicy. Zajął w nim 31. miejsce.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Jugosłowiańscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970